Michael Heath peut désigner :

  (1955, ..), joueur de baseball
  (1935, ..), cartooniste et illustrateur britannique
  (1946, ..), informaticien spécialisé dans la programmation scientifique
 Mike Heath (1964, ..), nageur américain
 , Canadian Paralympic swimmer
 Michael Heath, le 
 Michael Heath acteur, réalisateur, scénariste britannique.

voir aussi
Mickey Heath, joueur de baseball